— японская фамилия.

Персоналии 
 Года, Масатака (род. 1971) — профессиональный игрок в сёги.
 Года, Ходзуми (род. 1957) — японский сэйю.